Кеосая́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Кеосаян, Давид Эдмондович (1961—2022) — российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Кеосаян, Лаура Давидовна (род. 1982) — российская актриса театра и кино.
 Кеосаян, Тигран Эдмондович (род. 1966) — российский кинорежиссёр и актёр, продюсер, сценарист, телеведущий.
 Кеосаян, Эдмонд Гарегинович (1936—1994) — советский армянский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Кеоссеян